

Informatica 
 xv – visualizzatore di immagini
 XV – formato file grafico (Khoros Visualization image file)
 Xv è una comune abbreviazione per indicare l'estensione di X.Org relativa all'accelerazione video chiamata X video extension (talvolta abbreviata anche con XVideo)

Musica 
 XV – demo dei Leviathan del 2002 
 XV – album dei King's X del 2008

Altro 
 XV – 15 nel sistema di numerazione romano